D31 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D31 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 de ECO-code voor de semislavische variant van het Slavisch (schaakopening)